Meldgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Meldgaard (* 1948), dänische Politikerin
 Jørgen Meldgaard (1927–2007), dänischer Archäologe
 Kristian Meldgaard (* 1983), dänischer Handballer
 Mikkel Meldgaard alias Mikkel Metal (* 1973), dänischer Techno-Musiker
 Morten Meldgaard (* 1956), dänischer Archäozoologe